De Rally van Catalonië 1999, formeel 35º Rallye Catalunya - Costa Brava, was de 35e editie van de Rally van Catalonië en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 311e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lloret de Mar.

Verslag 
De eerste heuse afspraak van de kalender op asfalt werd een prooi voor de voorwielaangedreven Citroën Xsara Kit Car van Philippe Bugalski, die daarmee de eerste WK-rally overwinning voor zichzelf en ook Citroën bezorgde. De lichtgewicht Formule 2-auto's bleken tegenover de World Rally Cars opnieuw uiterst competitief op het snelle asfalt, met Jesús Puras die aanvankelijk de rally leidde, maar waarbij kort voor de start van dag twee motorpech potentieel succes voor de Spanjaard werd geweigerd. Teamgenoot Bugalski nam hierna het stokje over en won uiteindelijk de wedstrijd zonder dat er verder al te grote dreiging kwam van de WRC's. Didier Auriol bewees met een tweede plaats wederom consistent en maakte nu in het kampioenschap een voorzichtige inloop op Tommi Mäkinen, die met een derde plaats hierin echter niet veel toegaf.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië